Benjamin Siegrist – calciatore svizzero
 Nico Siegrist – calciatore svizzero